Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу F зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва и Мальта. Матчи в группе F прошли с 4 сентября 2016 по 8 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 11 ноября 2016 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

3 мяча

  Гарри Кейн
  Фёдор Черных

  Адам Немец
  Йосип Иличич

  Ли Гриффитс
  Роберт Снодграсс

2 гола

  Адам Лаллана
  Дэниел Старридж
  Арвидас Новиковас

  Владимир Вайсс
  Марек Гамшик
  Роберт Мак

  Беньямин Вербич
  Джеймс Макартур
  Крис Мартин

1 гол

  Деле Алли
  Райан Бертранд
  Джейми Варди
  Эрик Дайер
  Джермейн Дефо
  Гари Кэхилл
  Алекс Окслейд-Чемберлен
  Маркус Рашфорд
  Дэнни Уэлбек

  Викинтас Сливка
  Альфред Эффионг
  Жан-Поль Фарруджа
  Ян Грегуш
  Юрай Куцка
  Станислав Лоботка
  Мартин Шкртел
  Вальтер Бирса
  Рок Кронаветер

  Рене Крхин
  Миливое Новакович
  Боштьян Цесар
  Стюарт Армстронг
  Кристоф Берра
  Эндрю Робертсон
  Стивен Флетчер

1 автогол

 Миха Мевля

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир